Sean Doolittle – amerykański baseballista
 Sean Doolittle – amerykański pisarz